Noem me bij jouw naam (originele titel: Call Me by Your Name), een roman uit 2007 van schrijver André Aciman
 Call Me by Your Name (film), een dramafilm uit 2017 van regisseur Luca Guadagnino